De afkorting DMO kan onder meer de volgende betekenissen hebben:

Defensie Materieel Organisatie, een onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Defensie.
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, een onderdeel van de Gemeente Amsterdam.
Dinaso Militanten Orde (ook: Dietsche Militanten Orde), een Nederlandse nationaal-solidaristische militie, gelieerd aan Verdinaso.